Letnia Uniwersjada 2003
 Zimowa Uniwersjada 2003